Saksen-Gotha kan verwijzen naar verschillende Ernestijnse hertogdommen en een republiek in het huidige Thüringen:
 Hertogdom Saksen-Gotha (1640-1680) 
 Hertogdom Saksen-Gotha-Altenburg (1680-1826)
 Hertogdom Saksen-Gotha (1826-1918), formeel zelfstandig onderdeel van het Hertogdom Saksen-Coburg en Gotha
 Vrijstaat Saksen-Gotha